3 miejscowości w Polsce:
 Kruków – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. świdnickim, w gminie Żarów
 Kruków – wieś w woj. lubelskim, w pow. ryckim, w gminie Ryki
 Kruków – przysiółek wsi Szymanówka w woj. świętokrzyskim, w pow. opatowskim, w gminie Ożarów

en:Kruków